Александр Туроверов:
 Туроверов, Александр Васильевич (1833—1890) — русский поэт, военный деятель.
 Туроверов, Александр Николаевич (1903—1978) — русский и казачий поэт и писатель.